Мугу́р-Аксы́ — село, административный центр Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва.

География 
Село находится в месте впадения реки Мугур в реки Каргы, близ Монгун-Тайги. Само название «Мугур-Аксы» в переводе с тувинского означает «устье реки Мугур». Мугур-Аксы — горное село, находящееся на высоте 1800 м над уровнем моря.
 Уличная сеть
Переулки: Гагарина пер., Казылган пер., Коммунальная пер., Строительная пер.

Улицы: ул. 40 лет Тувы, ул. Ак-Баштыг, ул. Артыш, ул. Аэропортная, ул. Бавуу, ул. Ветеринарная, ул. Кара-оол Салчак, ул. Кошкар-оол, ул. Кула, ул. Кыргыс Шомбул, ул. Маадыр-оол, ул. Найырал, ул. Саадак, ул. Саны-Шири, ул. Тондар Салчак, ул. Хунан-оол, ул. Эрик.

К селу примыкают местечки (населённые пункты без статуса поселения) м. Ажыг-Суг, м. Ак-Адыр, м. Ак-Баштыг, м. Барлык, м. Барлык-Бажы, м. Бел, м. Бугалыг, м. Кара-Хову, м. Мугур, м. Оорга, м. Чеди-Тей.

Население

Известные уроженцы, жители 
Чыдым Дангыт Иргитович (15 января 1948 — 15 декабря 2017) — тувинский прозаик.

Майнак Онанович Саая (1 мая 1940 года — 18 января 2007 года) — тувинский поэт и прозаик.

Елена Мандан-ооловна Куулар — российский филолог, исследователь тувинского языка.

Салчак Антон Ондар-оолович — мастер спорта Международного класса по кикбоксингу, четырехкратный чемпион России, чемпион Европы, трехкратный чемпион мира.

Сотовая связь 
В Мугур-Аксы действуют 3 оператора сотовой связи — «Билайн», «МТС» и «МегаФон».

Примечания 

Населённые пункты Монгун-Тайгинского кожууна
Центры кожуунов Тывы